Борогонский наслег — сельское поселение в Усть-Алданском улусе Якутии.

В народе известен как Тумул, также старое название 2-Суотту

Имеет выход на реку Лена.

Достопримечательности: историко-архитектурный музей «Дружба», расположенный неподалёку от села Соттинцы (Огородтах).

Экономика: в основном сельское хозяйство.

История 
Один из старейших наслегов Якутии, в устном фольклоре упоминается с 1300 года.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Население

Состав сельского поселения 
Состоит из трёх сёл: Тумул, Ары-Тит, Элясин + покинутый поселок Хаатты.

Примечания

Ссылки 
 Борогонский наслег на сайте республики Саха.

Сельские поселения Якутии
Муниципальные образования Усть-Алданского улуса